

Канада 
 Дір-Лейк — містечко у провінції Ньюфаундленд і Лабрадор

Дір-Лейк — місто, штат Пенсільванія
 Дір-Лейк — переписна місцевість в окрузі Файєтт, штат Пенсильванія